Zeustempel sind dem griechischen Gott Zeus gewidmete Tempel im griechisch-hellenistisch geprägten Siedlungs- und Kulturraum der Antike, häufig als Olympieion bezeichnet. Bekannte Zeustempel waren oder sind unter anderem:

 Zeustempel (Agrigent)
 Zeustempel in Aizanoi
 Olympieion (Athen)
 Zeustempel auf dem Attavyros
 Zeustempel in Dodona
 Zeustempel in Euromos
 Zeustempel in Gerasa
 Zeustempel in Kassiopi
 Zeustempel in Kyrene
 Zeustempel in Labraunda
 Zeustempel in Locri
 Zeustempel in Nemea
 Zeustempel von Olba-Diokaisareia
 Zeustempel (Olympia)
 Olympieion in Syrakus

Weblinks 

Liste (Tempel nach Name)